Espiritu Santo oder Espíritu Santo steht für:

 Espiritu Santo, die größte Insel im Inselstaat Vanuatu 
 Río Espíritu Santo (Chapare), ein Fluss in der Provinz Chapare, Bolivien
 Cueva del Espíritu Santo, Höhle und Nationaldenkmal im Departamento Morazán, El Salvador
 Espíritu Santo, früherer Name von Agustín Codazzi, Stadt im Departamento del Cesar, Kolumbien
 Isla Espíritu Santo, eine Insel im Golf von Kalifornien, Mexico

Siehe auch:

 Espírito Santo (Begriffsklärung)
 Santo Spirito